Trhoviště je české exonymum, které může označovat následující sídla:
 Trhovište – obec na Slovensku v okrese Michalovce
 Dolné Trhovište – obec na Slovensku v okrese Hlohovec
 Horné Trhovište – obec na Slovensku v okrese Hlohovec
 Târgoviște – město v Rumunsku
 Tărgovište – město v Bulharsku
 Trgovište – obec v Srbsku
 Trgovišće – vesnice v Chorvatsku, součást opčiny Hrašćina v Krapinsko-zagorské župě
 Veliko Trgovišće – opčina v Chorvatsku v Krapinsko-zagorské župě